Le Volcan d'or, de son titre original Uwélématibukaliné, est la quarante-huitième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et la treizième de la série Les Centaures du même auteur puisqu'il s'agit d'un crossover entre les deux univers. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1988.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique 
Le titre original de l'histoire était Uwélématibukaliné. C'était la transcription phonétique d'une formule que Seron employait en s'adressant à l'une de ses filles : , mais l'éditeur a trouvé ce titre trop difficile à déchiffrer et à retenir.

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1988
Album Dupuis
Volcanisme dans la bande dessinée
Histoire des Petits Hommes
Histoire des Centaures
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1988